Николай Игнатьевич Никитин (28 февраля (12 марта) 1890, Санкт-Петербург — 22 января 1975) — советский , член-корреспондент АН СССР (1939).

Окончил в 1913 Петербургский лесной институт (позже — Ленинградская лесотехническая академия им. С. М. Кирова). Работал там же (с 1929 профессор), в 1936—1946 и в ЛГУ.

С 1958 заведующий лабораторией и затем консультант в Институте высокомолекулярных соединений.

Член-корреспондент АН СССР (1939).

Автор научных работ в области целлюлозы и древесины, в том числе по получению и свойствам низкозамещённых эфиров целлюлозы, активации целлюлозы и др. Разрабатывал способы получения и фракционирования древесной целлюлозы для вискозного производства, изучал химический состав древесных пород СССР.

Скоропостижно умер 22 января 1975 года.

Награды и звания 
 2 ордена Ленина
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 медали
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Сочинения 
 Коллоидные растворы и эфиры целлюлозы, 2 изд., Л., 1933;
 Химия древесины и целлюлозы, М. — Л., 1962;
 На пути научного работника — химика. [Очерки из прошлого, 2 изд.], Л., 1969.

Источники 
 Комаров Ф. П., Антоновский С. Д., Н. И. Никитин (Научно-библиографический очерк ко дню 60-летия со, дня рождения и 36-летия научно-педагогической деятельности), «Журнал общей химии», 1950, т. 20, в. 4;
 Солечник Н. Я., Н. И. Никитин (К 70-летию со дня рождения), «Журнал прикладной химии», 1960, в. 3, с. 515.
 www.xumuk.ru/bse/1817.html